Karl Leopold I. Friedrich von Baden (* 29. August 1790 in Karlsruhe; † 24. April 1852 ebenda) war von 1830 bis zu seinem Tod Großherzog von Baden.

Leben 
Leopold wurde als erster Sohn des Markgrafen Karl Friedrich von Baden und dessen zweiter Frau Luise Karoline geboren. Da Luise Karoline Geyer von Geyersberg dem badischen Adelsgeschlecht nicht ebenbürtig war, waren die Söhne aus dieser Ehe auch nicht für eine Erbfolge im markgräflichen Haus vorgesehen. Leopold von Baden, der den Namen Leopold von Hochberg trug, nachdem seine Mutter sich Freifrau von Hochberg hatte nennen dürfen, wurde demnach nicht im Hinblick auf die Übernahme der Position des Landesfürsten erzogen. Im Jahr 1809 begann Leopold von Hochberg das Studium der Staatswissenschaft und Staatswirtschaftslehre in Heidelberg, bereiste Europa und nahm als 24-Jähriger am Krieg gegen Frankreich teil, weswegen er zum Generalmajor befördert wurde.

Nachdem die Erbfolgeregelung des Hauses Baden im Jahr 1818 zugunsten der Söhne aus der zweiten Ehe Markgraf Karl Friedrichs geändert worden war, nahm Leopold von Hochberg den Rang eines Erbprinzen ein und heiratete im Jahr darauf standesgemäß die schwedische Prinzessin Sophie Wilhelmine von Holstein-Gottorp, eine Urenkelin seines Vaters. Mit ihr und seiner schnell wachsenden Familie verbrachte er regelmäßig die Sommermonate in Baden-Baden, wo er 1824 ein von Friedrich Weinbrenner großzügig gestaltetes Haus außerhalb der Stadtmauern erwarb. Erbprinz Leopold kann ohne weiteres ein maßgeblicher Einfluss auf die Umgestaltung der kleinen mittelalterlichen Bäderstadt zur zeitgemäßen und hohen Ansprüchen genügenden „Capitale d’été“ (Sommerhauptstadt) zugestanden werden.

Im Jahr 1830 übernahm er als vierter Großherzog des Landes die Regierungsgeschäfte und wertete die ehemalige Residenzstadt der Markgrafschaft Baden-Baden  weiter auf, indem er 1843 das Neue Schloss, Großherzogin Stéphanie als Witwensitz zugestanden, jedoch kaum von ihr genutzt, gegen sein Sommerpalais eintauschte. Umfangreiche Ausbau- und Renovierungsarbeiten am Neuen Schloss sorgten für eine komfortable Unterkunft der großherzoglichen Familie und ließen Baden-Baden zur Sommerresidenz des Landesfürsten werden.

Wirken 
Zu Beginn seiner Regierungszeit weckte Großherzog Leopold beim Volk hohe Erwartungen an eine politische Wende, da er ein neues Regierungskabinett mit fortschrittlich denkenden Mitgliedern berufen hatte und zu Weihnachten 1831 ein Pressegesetz erließ, das seinesgleichen in Deutschland suchte. Dem Rücknahmedruck konnte Großherzog Leopold im Jahr 1832 nicht standhalten. In den Folgejahren hatte er sich mit dem wachsenden Unmut in der Bevölkerung auseinanderzusetzen, der 1848 in der badischen Revolution eskalierte. Am 13. Mai 1849 floh die großherzogliche Familie nach Koblenz ins Exil. Der Großherzog beantragte Bundeshilfe zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung. Überwiegend preußische Truppen unter dem Oberbefehl des Prinzen von Preußen schlugen die Revolution nieder. Am 18. August 1849 zog Großherzog Leopold mit den Siegern wieder in die Residenzstadt Karlsruhe ein und akzeptierte ohne nennenswerten Widerspruch, dass Preußen, dem die Verantwortung für viele der insgesamt 27 Todesurteile gegen Beteiligte an der badischen Revolution zuzuschreiben ist, die Kontrolle über das Land ausübte.

Letzte Jahre 
Hatte Leopold von Baden schon vor der Revolution mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, so verstärkten sich diese nach seiner Rückkehr aus dem Exil und führten dazu, dass er am 21. Februar 1852 seinem zweiten Sohn Friedrich die Stellvertretung und damit die Führung der Regierungsgeschäfte übergab. Sein ältester Sohn Ludwig II. wurde nach seinem Tod Großherzog von Baden. Da dieser jedoch auch erkrankt war, wurden die Regierungsgeschäfte bis 1856 weiterhin von Leopolds zweitem Sohn Friedrich geführt, nunmehr als Prinzregent. Am 5. September 1856 proklamierte sich Prinzregent Friedrich dann als Friedrich I. selbst zum neuen badischen Großherzog.

In Baden-Baden erinnern der zentrale Platz der Stadt zwischen Kurhaus und Bädern und eine Straße gegenüber dem Festspielhaus an den Regenten, dem die Stadt etliches zu verdanken hat. Auch in Pforzheim ist der wichtigste Platz nach ihm benannt.

Ehe und Nachkommen 

Leopold heiratete am 25. Juli 1819 Sophie Wilhelmine von Holstein-Gottorp (* 21. Mai 1801; † 6. Juli 1865), die Tochter des schwedischen Königs Gustav IV. Adolf von Schweden und Enkelin von Leopolds Halbbruder Karl Ludwig. Aus dieser Ehe gingen acht Kinder hervor:
 Alexandrine (1820–1904) ⚭ 3. Mai 1842 Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg-Gotha (1818–1893)
 Ludwig (* 26. Oktober 1822; † 16. November 1822)
 Ludwig II. (1824–1858)
 Friedrich I. (1826–1907)
 Wilhelm (1829–1897), preußischer General ⚭ Maria Maximilianowna von Leuchtenberg
 Karl (1832–1906) ⚭ 17. Mai 1871 Rosalie von Beust, Gräfin von Rhena (* 10. Juni 1845; † 15. Oktober 1908), die Tochter des Freiherrn Wilhelm von Beust
 Marie (* 20. November 1834; † 21. November 1899) ⚭ 11. September 1858 Fürst Ernst zu Leiningen (1830–1904)
 Cäcilie (1839–1891) ⚭ 28. August 1857 Großfürst Michael Nikolajewitsch Romanow (1832–1909)

Vorfahren

Literatur 
 Kurt von Priesdorff: Soldatisches Führertum. Band 5, Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg, o. O. [Hamburg], o. J. [1938], , S. 292–295, Nr. 1555.

  Friedrich von Weech: Karl Leopold Friedrich, Großherzog. In: Friedrich von Weech (Hrsg.): Badische Biographien. Erster Theil. Heidelberg 1875, S. 23 f. (Digitalisat S. 23, 24)
 
 
 [Katalog] Großherzog Leopold von Baden: 1790–1852. Regent, Mäzen, Bürger. Versuch eines Porträts, [eine Ausstellung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe aus Anlaß seines 200. Geburtstages am 29. August 1990], hrsg. von der Badischen Landesbibliothek, Karlsruhe: Badische Landesbibliothek, 1990, 128 S.

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Karl Friedrich (Baden)
Großherzog (Baden)
Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
Mitglied der Ersten Kammer der Badischen Ständeversammlung
Militärperson (Baden)
Person in den Koalitionskriegen (Baden)
General der Infanterie (Königreich Preußen)
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Träger des Leopoldsordens (Großkreuz)
Träger des Elefanten-Ordens
Träger des Hausordens vom Weißen Falken (Großkreuz)
Deutscher
Geboren 1790
Gestorben 1852
Mann